Șandru (< ):
 Șandru (), o localitate în județul Mureș, Transilvania, România
 Râu
 Râul Șandru, Olt, un curs de apă, afluent al râului Olt, județul Harghita/Bazinul Olt, Transilvania
 Râul Șandru, Moldova, un curs de apă, afluent al râului Moldova, județul Suceava/Bazinul Siret, Moldova
 Râul Șandru, Putna, unul râu afluent al râului Putna, județul Suceava/Bazinul Siret

 Nume de familie
 Constantin Șandru (n. 1927), biciclist român 
 Cosmin Șandru (n. 1988), deputat român
 Daniel Șandru (n. 1975), politolog și editorialist ieșean, conferențiar doctor
 Gheorghe Șandru (1878-1968), deputat în Marea Adunare Națională
 Ioan Șandru (1913-2010), geograf român
 Lavinia Șandru (n. 1975), politiciană, actriță și jurnalistă română
 Mihail de Șandru (1852-1930), general de origine română
 Mircea Florin Șandru (n. 1949), poet și jurnalist român
 Miroslava Șandru (1916-1983), etnografă și folcloristă ucraineană din România

Vezi și 
 Râul Șandru (dezambiguizare)
 Șandra (dezambiguizare)
 Sándor (Șandor)

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară